Ducs de Gascogne peut faire référence :
 aux ducs de Gascogne ;
 à Ducs de Gascogne, une entreprise agroalimentaire basée dans le Gers.